Itajá pode referir-se a:

Municípios
 Itajá (Goiás)
 Itajá (Rio Grande do Norte)

Desambiguações de topônimos